Morrissey může být:

 Morrissey (Steven Patrick Morrissey, * 1959) – britský zpěvák
 Paul Morrissey (* 1938) – americký režisér
 Dick Morrissey (1940–2000) – americký hudebník
 Flo Morrissey (Florence Morrissey, * 1994) – anglická zpěvačka a kytaristka